Министр обороны Индии — член правительства Индии, который непосредственно руководит Министерством обороны. С 2019 года эту должность занимает Ражнатх Сингх.

Список министров обороны Индии с 1947 года

Ссылки 
 - Официальный веб-сайт Министерства обороны Индии

Списки:Индия
Министры обороны Индии
Списки министров обороны